Кубок Македонии по футболу 2014/2015 () — 23-й розыгрыш Кубка Македонии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на macedonianfootball.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2014/2015
2014 год в Северной Македонии
2015 год в Северной Македонии
Македония